Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 132 dans le monde.

 RS-132, une route locale située au Brésil ;
 Route 132, une route provinciale située au Canada, au Nouveau-Brunswick ;
 Route 132, une route provinciale située au Canada, en Ontario ;
 Route 132, une route provinciale située au Canada, au Québec ;
 Route 132, une route située aux États-Unis, à Hawaï ;
 Route régionale 132, une route régionale située en Finlande ;
 Autoroute A132, une autoroute située en France ;
 Route nationale 132, une route nationale située en France.

Cinéma 
 Route 132, un film québécois de Louis Bélanger (2010).